Pseudoscops — род сов семейства совиные.

Виды

Галерея

Ссылки 
 IOC World Bird List, Updated 30-Jun-2013 with version 3.4
 The IUCN Red List, Pseudoscops

Совиные
Роды птиц